Ballantine steht für:

 Ballantine’s, schottischer Whisky
 Ballantine Books, US-amerikanischer Buchverlag
 Ballantine (Montana), Census-designated place im Yellowstone County
 P. Ballantine & Sons, US-amerikanische Brauerei

Ballantine ist der Familienname folgender Personen:
 Betty Ballantine (* 1919), US-amerikanische Verlegerin
 Bill Ballantine (Biologe) (um 1937–2015), neuseeländischer Meeresbiologe
 Carl Ballantine (geb. Meyer Kessler; 1917–2009), US-amerikanischer Magier und Schauspieler 
 Ian Ballantine (1916–1995), US-amerikanischer Verlagsgründer
 Jason Ballantine (* 1970) australischer Filmeditor
 Patrick J. Ballantine (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 Peter Ballantine (1791–1883), schottischer Brauereigründer
 Richard Ballantine (1940–2013), US-amerikanischer Radsportjournalist
 William Ballantine (1812–1887), britischer Anwalt

Siehe auch:
 Ballantyne (Begriffsklärung)